Ги де Лузиньян () — имя нескольких представителей средневекового феодального рода де Лузиньян:

во Франции:
 Ги де Лузиньян (сеньор де Коньяк), сын Гуго X де Лузиньяна
 Ги I де Лузиньян, граф Ла Марш и Ангулем, сын Гуго XII де Лузиньяна

на Кипре:
 Ги де Лузиньян, король Иерусалима, 1-й сеньор Кипра
 Ги де Лузиньян (коннетабль Кипра), сын короля Гуго III
 Ги де Лузиньян (князь Галилеи), коннетабль Кипра, сын короля Гуго IV
 Ги де Лузиньян, коннетабль Кипра, сын короля Якова I

в Киликийской Армении:
 Ги де Лузиньян, король Киликийской Армении под именем Костандина III (или IV)